Ревакович — українське прізвище
 Ревакович Генрик (1837–1907) — польський журналіст, політик, повстанець 1863 року.
 Ревакович Марія (1960) — поетеса, член Нью-Йоркської групи.
 Ревакович Михайло (1861–1950) — український священик, мисливець і громадський діяч.
 Ревакович Роман (1958) — польський і український композитор і диригент.
 Ревакович Тит (1846–1919) — суддя, громадський діяч, член-засновник НТШ.

Українські прізвища